Желтогорлая мышь () — вид грызунов семейства .

Желтогорлая мышь похожа на , с которой её долго путали. Была признана отдельным видом в 1894 году. Она отличается полосой жёлтого меха вокруг шеи, у неё уши большей величины и сама она, как правило, немного крупнее. Достигает в длину 10 см.Питается как и все грызуны.

Может забираться на деревья и иногда зимует в домах. Встречается преимущественно в южной части Европы, но иногда попадается на севере, в частности она обитает в Скандинавии и Великобритании.

Вид занесен в Красную книгу Московской области (2008). Исключена из Красной книги Московской области в 2018 году. http://mep.mosreg.ru/download/document/26500

Желтогорлая мышь является разносчиком различных заболеваний. Среди наиболее опасных можно выделить клещевой энцефалит. Кроме того, в 1992 году было обнаружено, что мышь является естественным резервуаром для хантавируса Dobrava-Belgrade virus, который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

Примечания

Литература 

 Murray Wrobel: Elsevier’s Dictionary of Mammals. Elsevier 2006, ISBN 978-0-444-51877-4
 Amori (1996). Apodemus flavicollis. 2006. IUCN Red List of Threatened Species. IUCN 2006. www.iucnredlist.org. Retrieved on 12 May 2006
 Musser, G. G. and M. D. Carleton. 2005. Superfamily Muroidea. Pp. 894—1531 in Mammal Species of the World a Taxonomic and Geographic Reference. D. E. Wilson and D. M. Reeder eds. Johns Hopkins University Press, Baltimore

Ссылки 
 База данных «Позвоночные животные России»: желтогорлая мышь

Лесные и полевые мыши
Млекопитающие Европы
Животные, описанные в 1834 году
Красная книга Московской области